De UEFA Super Cup 2008 is de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de
UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2007/08; Manchester United en de winnaar van de UEFA Cup 2007/08; Zenit Sint-Petersburg, op 29 augustus 2008. Zoals gebruikelijk wordt deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 2007/08
Supercup voetbal in 2008
UEFA Super Cup
Manchester United FC
FK Zenit Sint-Petersburg
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco